Lophoura är ett släkte av kräftdjur. Lophoura ingår i familjen Sphyriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Lophoura